Cyrus Derman (1925-2011), mathématicien américain.
 Emanuel Derman (né en 1946), universitaire originaire d'Afrique du Sud.